60-й чемпіонат України із шахів, що проходив у Сімферополі з 3 по 20 грудня 1991 року.

Загальна інформація 
У турнірі за коловою системою взяли участь 14 шахістів. У турнірі відмовилися грати найсильніші шахісти країни, в тому числі 18 міжнародних гросмейстерів.

Оглядинами молодих резервів — так назвала преса ці змагання. Незважаючи на невдалий старт — 1 очко за перші 3 тури, переможцем турніру все ж став 20-річний львівський шахіст Віталій Голод з результатом 9½ очок (+7-1=5), друге-третє місця розділили херсонські шахісти Олександр Іжнин та Володимир Подать набравши по 8½ очок.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Партії Віталія Голода на сайті ФШУ
 Інтерв'ю Віталія Голода

Література 
 В. Г. Батура «Шаховий енциклопедичний словник»: Луцьк. Видавництво «Вежа друк», 2016.- 570 с.  — ISBN 978-966-361-748-0

1991 у шахах
1991 в українському спорті
Грудень 1991
Чемпіонати України із шахів